Tito, település Potenza megyében
 Tito, Foligno község frazionéja
 Tito, olasz keresztnév
 Josip Broz Tito, jugoszláv politikus
 1550 Tito, kisbolygó
 Dennis Tito, az első űrturista
 Teburoro Tito, Kiribati volt elnöke